George Alhassan – calciatore ghanese nato nel 1941 e che partecipato ai Giochi olimpici del 1968
George Alhassan – calciatore ghanese nato nel 1955 e che partecipato alla Coppa d'Africa del 1978 e del 1982